Talion peut faire référence à :

 Loi du talion
 Nom commercial de la 
 Personnage protagoniste d'un jeu vidéo, lié à l'esprit enveloppant de l'elfe Celebrimbor

Voir aussi 

 
 Thallium, un élément chimique